TrapWire — это глобальная система слежения с функцией распознавания лиц, которая создана для обнаружения потенциальных террористов, фотографирующих «важные объекты» (high value targets, HVT), такие как станции метро, городские площади и т. д. 

Для этого на всех HVT в США установлены камеры наружного наблюдения. Как только вы делаете фотографию важного объекта — система составляет отчёт о подозрительной активности (suspicious activity report, SAR). Отчёт регистрируется в общей базе данных, который ищет совпадения по персоналиям, номерам автомобилей и другим похожим инцидентам. Благодаря продвинутому анализу инцидентов, система обладает функцией раннего предупреждения о готовящихся террористических актах. Информация о системе попала в публичный доступ в августе 2012 года через сайт WikiLeaks.

Примечания

Ссылки 
http://www.examiner.com/article/anonymous-calls-for-global-protest-of-dhs-employed-trapwire
http://www.zdnet.com/global-trapwire-indect-protest-planned-saturday-october-20-7000003101/
http://www.thenewamerican.com/usnews/constitution/item/12501-trapwires-global-size-and-support-reported-unfavorable-stories-scrubbed

Системы наблюдения